Компанія Пивоварська () — польська пивоварна компанія зі штаб-квартирою в місті Познань, яка об'єднує три пивоварні: «Lech Browary Wielkopolski» (Познань), «Browar Książęcy w Tychach» (Тихи) i «Browar Dojlidy» (Білосток).

Належить японському концерну «Asahi Breweries»..

Марки пива 
 Tyskie Gronie
 Tyskie Klasyczne
 Tyskie z tanka
 Lech Premium
 Lech Pils
 Lech Free
 Lech Ice Shandy
 Żubr
 Żubr Ciemnozłoty
 Żubr Prażubr
 Dębowe Mocne
 Wojak Jasny Pełny
 Książęce Złote Pszeniczne
 Książęce Czerwony Lager
 Książęce Ciemne Łagodne
 Książęce Korzenne Aromatyczne
 Książęce Chlebowo-Miodowe
 Książęce Jasne Ryżowe
 Książęce Świeży Chmiel
 Redd’s Apple
 Redd’s Raspberry
 Redd’s Cranberry
 Redd’s Grapefruit and Pineapple
 Gingers
 Grolsch
 10,5
 Captain Jack.

Див. також 
 Grupa Żywiec

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Підприємства Познані
Пиво та броварні Польщі
Засновані в Польщі 1999